Jiang Bo (1977) – atleta cinese
Jiang Bo (1982) – calciatore cinese
Jiang Bo (1992) – pattinatrice artistica su ghiaccio cinese